Albret Anna (?–1287), VI./VII. Amanieu-nek, Albret urának a lánya
Albret Anna (1492–1532) navarrai királyi hercegnő, Navarra régense, az öccse, II, Henrik nevében annak kiskorúsága idején, I. (Foix) Katalin navarrai királynő és III. (Albret) János navarrai király elsőszülött gyermeke